Чемпионат Франции по футболу 1982/1983 годов — 45-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Нант» стал чемпионом Франции в 6-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1090 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Лион» — «Мюлуз» — 7:3
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Мец» — «Нант» — 0:4
 «Лион» — «Руан» — 0:4
 «Страсбур» — «Монако» — 0:4
 «Тур» — «Нант» — 0:4
 «Тулуза» — «Сошо» — 2:6
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Нанси» — «Мюлуз» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1982/1983
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1982 году
Спорт во Франции в 1983 году